Robert Cheruiyot ist der Name folgender Personen:

* Robert Kipkoech Cheruiyot (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Robert Kiprono Cheruiyot (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Robert Kiprotich Cheruiyot (* 1974), kenianischer Marathonläufer